Neue steht für:

 Neue, jägersprachlich für frisch gefallenen Schnee in der Jägersprache
 Die Neue (Tirol), ehemalige Tiroler Tageszeitung
 Oberösterreichs Neue, ehemalige Gratiszeitung 
 Neue Vorarlberger Tageszeitung (NEUE)

Neue ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Friedrich Neue (1799–1886), deutscher Klassischer Philologe
 Paul Neue (1876–1969), deutscher Politiker (SPD).
 Marcel Maurice Neue (* 1989), deutscher Laiendarsteller
sowie der Name von:
 Aloisio der Neue, italienischer Bauschaffender in Moskau

Siehe auch:
 Der Neue
 Die Neue
 Neu
 Neuer